Моя любовь — название нескольких фильмов:* «Моя любовь» — советский комедийный фильм режиссёра Владимира Корш-Саблина, вышедший в 1940 году.
 «Моя любовь» — итальянский эротический фильм режиссёра Тинто Брасса, вышедший в 2005 году.
 «Моя любовь» — российский мультипликационный фильм режиссёра Александра Петрова, вышедший в 2006 году.
 «Моя любовь» — российский художественный фильм режиссёра Александра Канановича, вышедший в 2010 году. См. также
 Любовь (фильм)
 Моя любовь